Cleaver Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cleaver Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 
 Cleaver Lake, Thunder Bay District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar